Гальяццо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гальяццо, Марко (род. 1983) — итальянский стрелок из лука.
 Гальяццо, Кьяра (род. 1986) — итальянская певица.